La Coupe de la Fédération 1973 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Bad Homburg du  au , a vu l'Australie s'imposer en finale face à l'Afrique du Sud (trois points à zéro).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 30 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur sept jours. L'Australie et le Royaume-Uni bénéficient d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1973
 Fed Cup
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Coupe de la Federation
Événement sportif international en Allemagne
Federation, Coupe de la
Compétition de tennis en Allemagne
Sport en Allemagne en 1973
Tennis en avril 1973
Tennis en mai 1973